I cacciatori (The Hunters) – film diretto da Dick Powell (1958)
I cacciatori (Oi kynighoi) – film diretto da Theo Angelopoulos (1977)
I cacciatori – film diretto da Paolo Fondato (1979)
I cacciatori – romanzo di Burt Wetanson e Thomas Hobbler

Pagine correlate 
Cacciatori
Il cacciatore (disambigua)